IQD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro iracheno, valuta dell'Iraq